Andrejewka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Andrejewka (Moskau, Solnetschnogorski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau, Solnetschnogorski rajon

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Andrejewka (Region Altai, Schipunowski), im Schipunowski rajon
 Andrejewka (Region Altai, Slawgorodski), im Slawgorodski rajon
 in der Oblast Amur:
 Andrejewka (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Andrejewka (Baschkortostan, Archangelski), im Archangelski rajon
 Andrejewka (Baschkortostan, Aurgasinski), im Aurgasinski rajon
 Andrejewka (Baschkortostan, Birski), im Birski rajon
 Andrejewka (Baschkortostan, Blagoweschtschenski), im Blagoweschtschenski rajon
 Andrejewka (Baschkortostan, Ilischewski), im Ilischewski rajon
 Andrejewka (Baschkortostan, Janaulski, Jamadinski), im Janaulski rajon, Landgemeinde Jamadinski
 Andrejewka (Baschkortostan, Janaulski, Perwomaiski), im Janaulski rajon, Landgemeinde Perwomaiski
 Andrejewka (Baschkortostan, Kugartschinski), im Kugartschinski rajon
 Andrejewka (Baschkortostan, Mijakinski), im Mijakinski rajon
 Andrejewka (Baschkortostan, Mischkinski), im Mischkinski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Andrejewka (Belgorod, Prochorowski, Cholodnjanskoje), im Prochorowski rajon, Landgemeinde Cholodnjanskoje
 Andrejewka (Belgorod, Prochorowski, Prelestnenskoje), im Prochorowski rajon, Landgemeinde Prelestnenskoje
 Andrejewka (Belgorod, Tschernjanski), im Tschernjanski rajon
 in der Oblast Brjansk:
 Andrejewka (Brjansk, Nawlinski), im Nawlinski rajon
 Andrejewka (Brjansk, Suraschski), im Suraschski rajon
 in der Republik Dagestan:
 Andrejewka (Dagestan)
 in der Oblast Irkutsk:
 Andrejewka (Irkutsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Andrejewka (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaluga:
 Andrejewka (Kaluga)
 in der Oblast Kemerowo:
 Andrejewka (Kemerowo)
 in der Oblast Kostroma:
 Andrejewka (Kostroma, Kadyjski), im Kadyjski rajon
 Andrejewka (Kostroma, Sudislawski), im Sudislawski rajon
 in der Oblast Kursk:
 Andrejewka (Fatesch), im Fateschski rajon
 Andrejewka (Kursk, Gorschetschenski), im Gorschetschenski rajon
 Andrejewka (Kursk, Kastorenski), im Kastorenski rajon
 Andrejewka (Kursk, Medwenski), im Medwenski rajon
 in der Oblast Lipezk:
 Andrejewka (Lipezk, Dobrinski), im Dobrinski rajon
 Andrejewka (Lipezk, Dobrowski), im Dobrowski rajon
 Andrejewka (Lipezk, Lebedjanski), im Lebedjanski rajon
 in der Republik Mari El:
 Andrejewka (Mari El)
 in der Republik Mordwinien:
 Andrejewka (Mordwinien, Ardatowski), im Ardatowski rajon
 Andrejewka (Mordwinien, Atjaschewski), im Atjaschewski rajon
 Andrejewka (Mordwinien, Bolscheignatowski), im Bolscheignatowski rajon
 Andrejewka (Mordwinien, Kowylkinski), im Kowylkinski rajon
 Andrejewka (Mordwinien, Temnikowski, Andrejewskoje), im Temnikowski rajon, Landgemeinde Andrejewskoje
 Andrejewka (Mordwinien, Temnikowski, Schegalowskoje), im Temnikowski rajon, Landgemeinde Schegalowskoje
 in der Oblast Moskau:
 Andrejewka (Moskau, Kolomenski), im Kolomenski rajon
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Andrejewka (Nischni Nowgorod, Bogorodski), im Bogorodski rajon
 Andrejewka (Nischni Nowgorod, Gaginski), im Gaginski rajon
 Andrejewka (Nischni Nowgorod, Pilninski), im Pilninski rajon
 Andrejewka (Nischni Nowgorod, Sergatschski), im Sergatschski rajon
 Andrejewka (Nischni Nowgorod, Sokolski), im Sokolski rajon
 Andrejewka (Nischni Nowgorod, Sosnowski), im Sosnowski rajon
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Andrejewka (Nowosibirsk, Baganski), im Baganski rajon
 Andrejewka (Nowosibirsk, Kuibyschewski), im Kuibyschewski rajon
 in der Oblast Omsk:
 Andrejewka (Omsk, Ljubinski), im Ljubinski rajon
 Andrejewka (Omsk, Okoneschnikowski), im Okoneschnikowski rajon
 Andrejewka (Omsk, Omski), im Omski rajon
 Andrejewka (Omsk, Sargatski), im Sargatski rajon
 Andrejewka (Omsk, Sedelnikowski), im Sedelnikowski rajon
 Andrejewka (Omsk, Tawritscheski), im Tawritscheski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Andrejewka (Orenburg, Abdulinski), im Abdulinski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Adamowski), im Adamowski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Akbulakski), im Akbulakski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Beljajewski), im Beljajewski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Gratschowski), im Gratschowski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Kurmanajewski), im Kurmanajewski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Sakmarski), im Sakmarski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Saraktaschski), im Saraktaschski rajon
 Andrejewka (Orenburg, Sewerny, Aksjonkinski), im Sewerny rajon, Landgemeinde Aksjonkinski
 Andrejewka (Orenburg, Sewerny, Rytschkowski), im Sewerny rajon, Landgemeinde Rytschkowski
 in der Oblast Orjol:
 Andrejewka (Orjol, Kolpnjanski, Karlowskoje), im Kolpnjanski rajon, Landgemeinde Karlowskoje
 Andrejewka (Orjol, Kolpnjanski, Krasnjanskoje), im Kolpnjanski rajon, Landgemeinde Krasnjanskoje
 Andrejewka (Orjol, Kromskoi), im Kromskoi rajon
 in der Oblast Pensa:
 Andrejewka (Pensa, Kamenski), im Kamenski rajon
 Andrejewka (Pensa, Nischnilomowski), im Nischnilomowski rajon
 Andrejewka (Pensa, Patschelmski), im Patschelmski rajon
 Andrejewka (Pensa, Pensenski), im Pensenski rajon
 Andrejewka (Pensa, Semettschinski), im Semettschinski rajon
 in der Region Perm:
 Andrejewka (Perm, Kungurski), im Kungurski rajon
 Andrejewka (Perm, Ochanski), im Ochanski rajon
 Andrejewka (Perm, Ordinski), im Ordinski rajon
 in der Region Primorje:
 Andrejewka (Primorje, Chassanski), im Chassanski rajon
 Andrejewka (Primorje, Jakowlewski), im Jakowlewski rajon
 in der Oblast Rjasan:
 Andrejewka (Rjasan, Miloslawski), im Miloslawski rajon
 Andrejewka (Rjasan, Pitelinski), im Pitelinski rajon
 Andrejewka (Rjasan, Sarajewski), im Sarajewski rajon
 in der Oblast Samara:
 Andrejewka (Samara, Bogatowski), im Bogatowski rajon
 Andrejewka (Samara, Koschkinski), im Koschkinski rajon
 in der Oblast Saratow:
 Andrejewka (Saratow, Arkadakski), im Arkadakski rajon
 Andrejewka (Saratow, Atkarski), im Atkarski rajon
 Andrejewka (Saratow, Balakowski), im Balakowski rajon
 Andrejewka (Saratow, Baltaiski), im Baltaiski rajon
 Andrejewka (Saratow, Jekaterinowski, Andrejewskoje), im Jekaterinowski rajon, Landgemeinde Andrejewskoje
 Andrejewka (Saratow, Jekaterinowski, Galachowskoje), im Jekaterinowski rajon, Landgemeinde Galachowskoje
 Andrejewka (Saratow, Marksowski), im Marksowski rajon
 Andrejewka (Saratow, Turkowski), im Turkowski rajon
 Andrejewka (Saratow, Woskressenski), im Woskressenski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Andrejewka (Smolensk, Cholm-Schirkowski), im Cholm-Schirkowski rajon
 Andrejewka (Smolensk, Gagarinski), im Gagarinski rajon
 Andrejewka (Smolensk, Roslawlski, Roslawlskoje), im Roslawlski rajon, Landgemeinde Roslawlskoje
 Andrejewka (Smolensk, Roslawlski, Scharynskoje), im Roslawlski rajon, Landgemeinde Scharynskoje
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Andrejewka (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tambow:
 Andrejewka (Tambow, Mitschurinski), im Mitschurinski rajon
 Andrejewka (Tambow, Mutschkapski), im Mutschkapski rajon
 Andrejewka (Tambow, Nikiforowski), im Nikiforowski rajon
 Andrejewka (Tambow, Rschaksinski, Gawrilowski), im Rschaksinski rajon, Landgemeinde Gawrilowski
 Andrejewka (Tambow, Rschaksinski, Solotowski), im Rschaksinski rajon, Landgemeinde Solotowski
 Andrejewka (Tambow, Sampurski), im Sampurski rajon
 Andrejewka (Tambow, Sosnowski), im Sosnowski rajon
 Andrejewka (Tambow, Starojurjewski), im Starojurjewski rajon
 Andrejewka (Tambow, Tambowski, Awdejewski), im Tambowski rajon, Landgemeinde Awdejewski
 Andrejewka (Tambow, Tambowski, Bolschelipowizki), im Tambowski rajon, Landgemeinde Bolschelipowizki
 Andrejewka (Tambow, Tokarjowski), im Tokarjowski rajon
 in der Republik Tatarstan:
 Andrejewka (Tatarstan, Alexejewski), im Alexejewski rajon
 Andrejewka (Tatarstan, Bugulminski), im Bugulminski rajon
 Andrejewka (Tatarstan, Nowoscheschminski), im Nowoscheschminski rajon
 Andrejewka (Tatarstan, Nurlatski), im Nurlatski rajon
 Andrejewka (Tatarstan, Tscheremschanski), im Tscheremschanski rajon
 in der Oblast Tomsk:
 Andrejewka (Tomsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Andrejewka (Tscheljabinsk)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Andrejewka (Tschuwaschien, Ibressinski), im Ibressinski rajon
 Andrejewka (Tschuwaschien, Schemurschinski), im Schemurschinski rajon
 in der Oblast Tula:
 Andrejewka (Tula, Alexinski), im Alexinski rajon
 Andrejewka (Tula, Dubenski), im Dubenski rajon
 Andrejewka (Tula, Jefremowski), im Jefremowski rajon
 Andrejewka (Tula, Kimowski), im Kimowski rajon
 Andrejewka (Tula, Kurkinski), im Kurkinski rajon
 Andrejewka (Tula, Suworowski), im Suworowski rajon
 Andrejewka (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), im Tjoplo-Ogarjowski rajon
 Andrejewka (Tula, Wenjowski), im Wenjowski rajon
 in der Oblast Uljanowsk:
 Andrejewka (Uljanowsk, Nikolajewski), im Nikolajewski rajon
 Andrejewka (Uljanowsk, Terengulski), im Terengulski rajon
 Andrejewka (Uljanowsk, Tscherdaklinski), im Tscherdaklinski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Andrejewka (Wladimir, Kowrowski), im Kowrowski rajon
 Andrejewka (Wladimir, Seliwanowski), im Seliwanowski rajon
 in der Oblast Wolgograd:
 Andrejewka (Wolgograd)
 in der Oblast Woronesch:
 Andrejewka (Woronesch, Nischnedewizki), im Nischnedewizki rajon
 Andrejewka (Woronesch, Nowousmanski), im Nowousmanski rajon
 Andrejewka (Woronesch, Podgorenski), im Podgorenski rajon

Siehe auch:
 Andrijiwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung